Ва́шингтон Этчаме́нди (; родился 2 марта 1919 в Монтевидео, умер 30 мая 1976 в Кали) — уругвайский футбольный тренер. В большей степени известен своей работой с «Насьоналем», которого привёл к трём чемпионским титулам в Уругвае, а также к победам в Кубке Либертадорес и Межконтинентальном кубке в 1971 году.

Биография 
Вашингтон Этчаменди родился в районе Монтевидео Ла-Агуада в 1919 году. На профессиональном уровне не играл в футбол, поскольку, будучи игроком любительской команды в возрасте 19 лет получил тяжёлую травму.

Начал тренерскую карьеру в «Канильитас», затем работал в «Дефенсоре», в тренерском штабе сборной Уругвая, с перерывом на работу в «Ливерпуле», после чего вернулся в клубный футбол — возглавлял аргентинские команды «Унион Санта-Фе», «Лос-Андес», уругвайские «Серро», «Белья Виста» и «Насьональ». С последним клубом добился наибольших достижений в карьере. В 1968 году вывел трёхцветных в финал Кубка Либертадорес, но там уступил аргентинскому «Эстудиантесу». В начале 1970-х в «Насьонале» началась «золотая эпоха» — трижды подряд (в 1970, 1971, 1972 годах) Этчаменди приводил «Насьональ» к победам в чемпионате Уругвая (всего клуб одержал 4 победы подряд — серия началась в 1969 году ещё при прежнем тренере), а в 1971 году завоевал впервые в истории клуба Кубок Либертадорес. В матчах за Межконтинетальный кубок «Насьональ» выиграл 3:2 по сумме двух матчей у греческого «Панатинаикоса», финалиста Кубка европейских чемпионов, поскольку победитель этого турнира амстердамский «Аякс» отказался от участия в турнире.

В 1972 году ушёл из «Насьоналя» после поражения от «Пеньяроля» в товарищеском матче со счётом 0:4. Некоторое время работал с «Белья Вистой» и в сборных Парагвая и Уругвая. В начале 1976 года пришёл в «Депортиво Кали». В воскресенье 30 мая «Депортиво» проводил очередную игру Апертуры чемпионата Колумбии на домашнем стадионе «Паскуаль Герреро» против «Индепендьенте Санта-Фе». «Депортиво» делил 1-2 места с «Мильонариос», а «Санта-Фе» занимал 3-е место в чемпионате. Хозяева усилиями аргентинца Рикардо Руиса Морено вышли вперёд, однако Хосе Антонио Тебес оформил дубль и вывел вперёд «Индепендьенте». Затем у «Депортиво» удалили за грубую игру Освальдо Калеро, после чего Этчаменди ушёл на несколько минут в раздевалку. Он вернулся на тренерскую скамейку, но через некоторое время он внезапно упал — у тренера случился острый инфаркт миокарда. Усилия медиков были тщетными и спустя 33 минуты, уже по прибытии в госпиталь, была констатирована смерть Этчаменди.

Вашингтон Этчаменди придерживался острого атакующего футбола, также был известен как автор большого числа цитат и афоризмов.

«В мире всё больше нужны две вещи: демократия и нападающие.»

При жизни Пульпу часто сравнивали с Сальвадором Альенде за внешнее сходство. Через несколько дней тело Вашингтона было отправлено в родной Монтевидео, где он и был похоронен. У Вашингтона Этчаменди осталась дочь Сильвия, которой на момент смерти отца было 12 лет, а также ещё двое детей — Мария и Лусио.

Титулы 

 Межконтинентальный Кубок (1): 1971
 Кубок Либертадорес (1): 1971
 Чемпион Уругвая (3): 1970, 1971, 1972

Ссылки 
 Биография Вашингтона Этчаменди
 Краткая биография

Родившиеся в Монтевидео
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Белья Виста»
Тренеры ФК «Депортиво Кали»
Тренеры ФК «Дефенсор Спортинг»
Тренеры ФК «Колон»
Тренеры ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Тренеры ФК «Насьональ» Монтевидео
Тренеры ФК «Серро»
Тренеры ФК «Унион» Санта-Фе
Тренеры сборной Парагвая по футболу
Тренеры, погибшие во время соревнований